Wills kan som auktorsförkortning betyda:

 Laurie Wills
 Karen Elizabeth Wills

Robotskapade auktorsförkortningar